Stellae Trajectio es el primer demo de la banda de Suecia Naglfar el 14 de septiembre de 1994

Lista de canciones 
 "Intro" – 0:57
 "Enslave The Astral Fortress" – 5:26
 "Sunless Dawn" – 5:16
 "The Eclipse Of Empire Storms" – 4:41
 "Outro" – 0:34

Álbumes de Naglfar
Álbumes de 1994
Álbumes en inglés
Álbumes de black metal